Erebia biocellatoides är en fjärilsart som beskrevs av Hartig 1924. Erebia biocellatoides ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
biocellatoides